Миикка Мяки-Ууро (, род. 23 февраля 1972) — финский шахматист, международный мастер.

Серебряный призер чемпионатов Финляндии 2003, 2004 и 2005 гг. (в 2003 г. разделил 1—2 места с Х. Лехтиненом, но уступил звание чемпиона по дополнительным показателям). Бронзовый призер чемпионата Финляндии 2006 г.

В составе сборной Финляндии участник шахматных олимпиад  2004 и 2006 гг., командных первенств Европы 2001, 2003 и 2005 гг.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии М. Мяки-Ууро в базе Chessgames
 Личная карточка М. Мяки-Ууро на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам